ML може да се отнася за:
 Милилитър (; означение mL, ml, или mℓ) – една хилиядна от литъра.
 Милиламберт () – една хилиядна от ламберта.
 .ml – домейн от първо ниво за Мали
 ML (програмен език) – език за програмиране.